Гран-прі Малайзії 2010 (офіційно XII Petronas Malaysian Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 4 квітня 2010 року на Міжнародному автодромі Сепанга в Малайзії. Це була третя гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

  — Фернандо Алонсо не фінішував, але був класифікований, оскільки він проїхав 90 % від дистанції перегонів.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Гран-прі Малайзії
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Квітень 2010